Gianmaria Pezzato est un réalisateur italien connu pour avoir dirigé, écrit, édité et créé des effets visuels pour le film Voldemort : Les Origines de l'héritier.

Pezzato a été formé en tant qu'éditeur d'effets spéciaux et a réalisé auparavant des vidéos musicales.

Filmographie 
 2018 : Voldemort : Les Origines de l'héritier

Notes et références

Liens externes 
 

Réalisateur italien
Technicien des effets spéciaux
Naissance en 1991